Букова Гора може бити:

 Букова Гора (Кочевје), насеље у општини Кочевје, Република Словенија
 Букова Гора (Томиславград), насеље у општини Томиславград, Федерација БиХ, БиХ